Heart Throb Mob foi uma banda de Glam Rock de Hollywood, formada em 1992.

Biografia
Heart Throb Mob foi uma banda glam da década de 1990 que tocava em grandes clubes de Los Angeles. Totalmente independente através do seu próprio selo Heart On Records, eles lançaram em 1993 a demo Melody Madness. Após quase 1 ano fazendo pequenos shows lançam o álbum Hit List, o que leva o Heart Throb Mob a realizar shows junto com bandas como Pretty Boy Floyd e Alleycat Scratch. Depois de uma mudança na formação eles lançam Eat Your Heart Out em 1995, e regravam o álbum de 1993, Hit List.

13 de junho de 2008
Traci Michaelz faleceu no início da manhã de uma sexta-feira, no dia 13 de junho de 2008, após realizar um show com os Peppermint Creeps na noite anterior em Fort Worth, no Texas Rockstar Sports Bar. Há boatos que altas doses de bebida alcoólica foram a causa de sua morte. Traci Michaelz tinha apenas 34 anos.

Discografia
Melody Madness (demo 1993)
Hit List (1993)
Eat Your Heart Out (1995)
Bubblegum Collection (2009)

Integrantes
Lonny Lovett - Voz
Bobby Vanden - Guitarra
Dev Estate - Baixo
Traci Michaelz - Bateria

ex-integrantes
Mark Hayes - Baixo
Stacy Starr - Bateria
Rochelle - Baixo

Ligações externas
Myspace Oficial do Heart Throb Mob

Bandas da Califórnia